Типтон () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Типтон, Альберт (1917—1997) — американский флейтист и дирижёр.
 Типтон, Билли (1914—1989) — американский джазовый пианист и саксофонист.
 Типтон, Гленн (род. 1947) — британский рок-музыкант.
  (род. 1937) — американская художница по свету, лауреат премий «Тони», «Драма Деск» (1977, 1989), премии Лоуренса Оливье (1991).
  (1922—1994) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Кливленд Индианс» (1948).
 Типтон, Джон:
 Типтон, Джон (ок. 1741—1827) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Теннесси (1807—1809).
  (1786—1839) — американский фермер, военный и политический деятель, член Сената от штата Индиана (1832—1839).
 Типтон, Джон (1858—1925) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Теннесси (1895—1897).
 Типтон, Дэвид:
  (род. 1949) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джайентс», «Сан-Диего Чарджерс» и «Сиэтл Сихокс».
  (род. 1953) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  (1990—2016) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс».
  (род. 1942) — американский метатель копья, участник Олимпийских игр (1964).
 Типтон, Лио (ур. Анали Типтон; род. 1988) — американская актриса и фотомодель.
  (род. 1980) — британский футболист, полуфиналист Кубка североирландской лиги в составе клуба «Портадаун» (2011).
  (род. 1956) — американский политик, член Палаты представителей от штата Колорадо (2011—2021).
 Типтон, Томас:
  (1817—1899) — американский религиозный и политический деятель, член Сената от штата Небраска (1867—1875).
  (1833—1904) — американский политик, член Палаты представителей от штата Иллинойс (1877—1879).
  (1911—1966) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Чикаго Кардиналс».
  (1915—2001) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Филадельфия Атлетикс» и «Цинциннати Редс».

Топонимы 
 Типтон — город в регионе Западный Мидленд (Англия).
 Типтон — город в штате Айова (США).
 Типтон — округ в штате Индиана (США).
 Типтон — округ в штате Теннесси (США).